Enkele hertogen van Brabant:
 Jan I van Brabant
 Jan II van Brabant
 Jan III van Brabant
 Jan IV van Brabant
 Hertog Jan Brouwerij
 Hertog Jan Pilsener
 Hertog Jan (onderscheiding), een Brabantse onderscheiding
Hertog Jan (restaurant), een sterrenrestaurant in Brugge

Zie ook:
 Het lied van hertog Jan